Trigona clavipes popularmente chamada de Vorá é uma abelha social da tribo meliponini, que ocorre em quase todo o Brasil, exceto na Amazônia. A espécie mede cerca de 6 mm de comprimento, coloração preta, com desenho amarelo, e asa mais clara no ápice. Mansas, costumam fazer seus ninhos em oco de paus a pouca altura do solo. Também é conhecida pelos nomes de vamos-embora e voraz.

Trigona